Gotfurt ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothea Gotfurt (1907–?), deutsch-britische Übersetzerin
 Frederick Gotfurt (1901–1973), deutsch-britischer Drehbuchautor